Mensagem — conceito da teoria da comunicação
Mensagem (livro) — livro de Fernando Pessoa
Mensagens (álbum de Roberto Carlos)